Parazoanthus tunicans är en korallart som beskrevs av Brian I. Duerden 1900. Parazoanthus tunicans ingår i släktet Parazoanthus och familjen Parazoanthidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
tunicans